Unió Esportiva Sant Julià er en andorransk fodboldklub, der ligger i byen Sant Julià de Lòria. Klubbens hjemmebane hedder Aixovall, hvor de fleste af landets hjemmebanekampe også bliver spillet, da de har det største. Stadionets kapacitet ligger på 1.600.

Europæisk deltagelse 
Sidst opdateret juli 2015

Fodboldklubber i Andorra